Deze lijst biedt een overzicht van het aantal seizoenen dat verschillende Belgische voetbalclubs speelden in de hoogste Belgische klasse van 1895 tot 2023.

Ranglijst
Namen in cursief zijn clubs die definitief geschrapt zijn, of clubs die gefusioneerd zijn in een andere club. De club wordt opgenomen met de naam die ze in haar laatste seizoen in de hoogste klasse had, niet met een andere naam die een club eventueel later in zijn geschiedenis aannam. Namen in het vet spelen in het seizoen 2022/23 in de hoogste klasse.

Oude namen
Hieronder een overzicht van oude namen van sommige clubs waarvan de seizoenen gewoon bij de huidige naam van de club geteld zijn in de bovenstaande tabel.

Zie ook
 Lijst van voetbalclubs in België naar seizoenen Tweede Klasse
 Lijst van voetbalclubs in België naar seizoenen Derde Klasse
 Lijst van voetbalclubs in België naar seizoenen Vierde Klasse

Voetnoten 

Voetbal in België
Belgische voetbalcompetitie